Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský hráč Juan Martín del Potro, jenž ve Vídni nestartoval.

Vítězem soutěže dvouhry se stal druhý nasazený Němec Tommy Haas, který ve finále zdolal nizozemského tenistu Robina Haaseho po třísetovém průběhu 6–3, 4–6 a 6–4.

V probíhající sezóně si tak 35letý Tommy Haas připsal, po květnovém BMW Open, druhé turnajové vítězství a úhrnem 15. singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  '''Tommy Haas (vítěz)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Gaël Monfils (1. kolo)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Lukáš Rosol ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2013
ATP World Tour 2013